Брыковка — название населённых пунктов в России:

 Брыковка — село в Духовницком районе Саратовской области.
 Брыковка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.